Muralto steht für:

 Muralto, politische Gemeinde im Kreis und Bezirk Locarno, im schweizerischen Kanton Tessin

Muralto ist der Familienname folgender Personen:

 Gaffo de Muralto, Schweizer Adliger, Gesandter und Feudalherr
 Galeazzo Muralto († 1557), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher, Priester, Chorherr, Theologe und Erzpriester
 Johann de Muralto (1645–1733), Schweizer Anatom und Chirurg, siehe Johannes von Muralt (Mediziner)
 Martino de Muralto († 1566), Schweizer Adliger, Feudalherr und reformierter Flüchtling in Zürich

Siehe auch:

 Muralt
 Muralt (Adelsgeschlecht)